El Club de Fútbol Trujillo es un equipo de fútbol extremeño de la ciudad de Trujillo (Cáceres) España que actualmente milita en el grupo XIV de la Tercera División de España. El club fue fundado en 1942. El club milita durante la temporada 2021/2022 en el grupo XIV de la Tercera División de España.

Trayectoria
{|

{|
{|
|valign="top" width=49%|

|

 6 temporadas en 3.ª División

Referencias

Enlaces externos

C.F. Trujillo
Futbolme.com profile

Equipos de fútbol de la provincia de Cáceres
Equipos de la Tercera Federación - Grupo XIV
Trujillo (España)
Equipos de fútbol fundados en 1950
Fútbol en España en 1950